Supremacismo puede referirse a:

 Supremacía blanca
 Supremacía negra